Sezóna 1994/1995 byla 78. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým New Jersey Devils. Tento ročník byl kvůli stávce hráčů sehrán ve zkrácené verzi (48 zápasů základní části místo 84). V této sezoně se naposled představil tým Quebec Nordiques, který se následně přestěhoval do Denveru a přejmenoval se na Colorado Avalanche.

Konečné tabulky základní části 

Poznámka: x = postup do play off, y = vítězství v divizi (zaručuje jedno z prvních dvou míst v konferenci), z = Presidents' Trophy.

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v roce 1995